RPG (programmeertaal)
 Rollenspel (spel), in het Engels role-playing game
 Raketwerper, Rocket Propelled Grenade, een raket-aangedreven granaat
 Rassemblement Pluraliste Gesvois, een lokale politiek partij uit Gesves (België)